Sezon 2017/2018 2. Fußball-Bundesligi – 44. sezon niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

W rozgrywkach występowało 18 zespołów. Mistrzem została Fortuna Düsseldorf, do Bundesligi na sezon 2018/2019 awansował również 1. FC Nürnberg. W barażach o Bundesligę walczył Holstein Kiel. Z ligi spadły 1. FC Kaiserslautern oraz Eintracht Brunszwik. W  barażach o utzrymanie grał FC Erzgebirge Aue.

2. Fußball-Bundesliga (2017/2018)

Drużyny 

Drużyny występujące w sezonie 2017/2018 w 2. Bundeslidze:

Rozgrywki

Tabela

Statystyki 
Statystyki bramek i kartek w poszczególnych kolejkach:

Baraże

Baraże o Bundesligę 

Zwycięzca: VFL Wolfsburg

Baraże o 2. Bundesligę 

Zwycięzca: FC Erzgebirge Aue

Zobacz też 
 Bundesliga
 2. Bundesliga
 3. Bundesliga

Przypisy 

2017 w Niemczech
2018 w Niemczech
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech